Grand Falls steht für:

 Grand Falls (New Brunswick), Stadt in der Provinz New Brunswick, Kanada
 Grand Falls (Minnesota), unincorporated community in Minnesota, USA
 Grand Falls-Windsor, Kleinstadt auf der Insel Neufundland, Kanada